Paris (Supertramp), een livealbum van Supertramp uit 1980
 Paris (The Cure), een muziekalbum van The Cure
 Paris (Paris Hilton), een muziekalbum van Paris Hilton